Almási István
Almási István (?–1865) színész, színházi rendező
Almási István (1922–1977) vájár
Almási István (1927) mezőgazdasági újságíró
Almási István (1934–2021) romániai magyar népzenekutató
Almási István (1944–2015) fizikus
Almási István (1944–2017) politikus, Hódmezővásárhely polgármestere
Almási István (1973) sakkozó, nemzetközi mester

Almásy István
Almásy István (1806–1876) egyházi író, vágsellyei plébános

Almássy István
Almássy István (1573 körül–1635) kereskedő, debreceni főbíró

Jegyzetek